Tupís, pobles d'Amèrica del Sud
 Llengua tupí, idioma parlat per amerindis d'Amèrica del Sud pertanyent a la família de llengües tupí
 Tupí (olla), olla petita amb una sola nansa
 Formatge de tupí 
 Tupí (màquina), màquina eina usada en fusteria